Аристодем () — греческое имя (αριστος, «лучший» + δημος, «народ»)

 Аристодем — гераклид, легендарный царь Спарты
 Аристодем (царь Мессении) — царь Мессении в 733—727 до н. э.
 Аристодем Кумский — тиран города Кумы в 504—490 до н. э.
 Аристодем Кидатенский — греческий философ V века до н. э.
 Аристодем Милетский — соратник Антигона Одноглазого
 Аристодем Нисский — историк и ритор I века до н. э.
 Аристодем, сын Артила — тиран города Мегалополис, правил до 253 г. до н. э.
 Аристодем (актёр) — древнегреческий актёр I века до н. э. родом из Метапонта, жил и выступал в Афинах.
 Аристодем Трус — согласно Геродоту, спартанец, не погибший в битве при Фермопилах.